Brian Keenan ist der Name folgender Personen:

* Brian Keenan (IRA-Mitglied) (1942–2008), nordirisches Mitglied der IRA
 Brian Keenan (Musiker) (1943–1985), US-amerikanischer Musiker
 Brian Keenan (Schriftsteller) (* 1950), nordirischer Ingenieur und Schriftsteller